Василий Васильевич Зимин:
 Василий Васильевич Зимин (1854—1930) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Рязанской епархии.
 Василий Васильевич Зимин (1874—1942) — русский военачальник, военный востоковед, генерал-майор и первый выборный атаман Забайкальского казачьего войска.